

Patronymes 
 Daniela Witten, biostatisticienne américaine.
 Edward Witten (né en 1951), physicien mathématique américain ;
 Jason Witten (né en 1982), joueur américain de football américain ;
 Jesse Witten (né en 1982), joueur de tennis américain.

Toponyme

Witten, ville de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Witten, localité de la commune d'Assen

New Witten, municipalité du Dakota du Sud

Homonymie de toponyme